Liga Konferencji Europy UEFA 2023/2024 – 3. sezon trzecich w hierarchii i pod względem prestiżu europejskich, klubowych rozgrywek piłkarskich federacji zrzeszonych w UEFA. 

Finał Ligi Konferencji Europy 2023/2024 zostanie rozegrany 29 maja 2024 roku, na nieznanym jak dotąd stadionie.

Zwycięzca edycji 2023/2024 zakwalifikuje się do Ligi Europy w sezonie 2024/2025.

Rozgrywki składają się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej podzielonej na:
 ścieżkę ligową (4 rundy),
 ścieżkę mistrzowską (3 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 
Zachowany został format rozgrywek z poprzedniego sezonu. Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2021/22. W edycji 2023/2024 Ligi Konferencji Europy może wziąć udział 177 zespołów z 54 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Rosją, z powodu przeprowadzanej przez nią inwazji na Ukrainę).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.

Oznaczenia:

 L2, L3, L4, L5, L6  – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 PK – zdobywca pucharu krajowego,
 PL – zdobywca pucharu ligi,
 P-O – drużyny, które awansowały z play-offów w swoich ligach,
 SZ – drużyny, które awansowały poprzez zwycięstwo w sezonie zasadniczym,
 LE4 – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie play-off Ligi Europy,
 LE3M – drużyny, które przegrały swoje mecze w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy dla mistrzów,
 LE3L – drużyny, które przegrały swoje mecze w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy dla niemistrzów,
 LM1 – drużyny, które przegrały swoje mecze w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów,
 LM RW – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie wstępnej kwalifikacji Ligi Mistrzów,
 LE FG – drużyny, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach w fazie grupowej Ligi Europy.

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbędą się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione będą 62 drużyny, z czego 31 będzie rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna  

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny został podzielony na 2 części – ścieżkę mistrzowską i ścieżkę ligową:

 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych będzie 18 drużyn (15 z I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów i 3 z rundy wstępnej kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 9 będzie rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych będzie 90 drużyn (w tym 31 z poprzedniej rundy), z czego 45 będzie rozstawionych.

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:

 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych będzie 10 drużyn (9 z poprzedniej rundy oraz 1 z I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, która otrzymała tzw. wolny los);
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 54 drużyny (w tym 45 z poprzedniej rundy), z czego 27 będzie rozstawionych.

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:

 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych będzie 10 drużyn (5 z poprzedniej rundy oraz 5 z III rundy kwalifikacji Ligi Europy w ścieżce mistrzowskiej), z czego 5 będzie rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione będą 34 drużyny (w tym 27 z poprzedniej rundy oraz 2 z III rundy kwalifikacji Ligi Europy w ścieżce ligowej), z czego 17 będzie rozstawionych.

Faza grupowa 

Losowanie odbędzie się 31 sierpnia 2023 roku. Do startu w fazie grupowej uprawnione będą 32 drużyny (22 zwycięzców rundy play-off Ligi Konferencji Europy i 10 przegranych rundy play-off Ligi Europy, które rozegrają spotkania systemem każdy z każdym u siebie i na wyjeździe. W trakcie losowania zespoły będą rozdzielone na 4 koszyki według współczynnika UEFA, następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:

 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek na wyjeździe w całej rundzie;
 liczba zwycięstw w całej rundzie;
 liczba zwycięstw na wyjeździe w całej rundzie;
 punkty dyscyplinarne (czerwona kartka - 3 punkty, żółta kartka - 1 punkt);
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione są 24 drużyny:

 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Konferencji Europy,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy.

Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Zakwalifikowane drużyny 
W play-offach zespoły, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach w Lidze Konferencji Europy zostaną rozlosowane przeciwko zespołom, które zajęły 3. miejsca w swoich grupach w Lidze Europy. Zwycięzcy grup z Ligi Konferencji Europy nie uczestniczą w play-offach i mają automatyczny awans do 1/8 finału.

Play-offy 
Losowanie par tej rundy odbędzie się 18 grudnia 2023 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 15 lutego, a rewanże 22 lutego 2024.

1/8 finału 
W tej rundzie zwycięzcy grup Ligi Konferencji Europy zostaną rozlosowani przeciwko zwycięzcom dwumeczów play-offów. Losowanie par tej rundy odbędzie się 23 lutego 2024 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 7 marca, a rewanże 14 marca 2024.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbędzie się 15 marca 2024 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 11 kwietnia, a rewanże 18 kwietnia 2024.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbędzie się 15 marca 2024 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 2 maja, a rewanże 9 maja 2024.

Finał

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2023/2024)
 Liga Europy UEFA (2023/2024)

Uwagi

Przypisy 

Liga Konferencji Europy UEFA (2023/2024)